Ел Кападеро има више значења:

 Ел Кападеро (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кападеро, Лас Баранкас (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кападеро, Ел Перпетуо Сокоро (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кападеро (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кападеро (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Кападеро, Сан Мигел де ла Лоза (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кападеро (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кападеро, Кападеро Гранде (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Кападеро (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику